Тит Кви́нкций Криспи́н Валериа́н (; умер после 27 года) — политический деятель эпохи ранней Римской империи, консул-суффект 2 года.

Биография 
Возможно, отцом или братом Тита Квинкция являлся ординарный консул 9 года до н. э. Тит Квинкций Криспин Сульпициан. Во 2 году Валериан занимал должность консула-суффекта вместе с Публием Корнелием Лентулом Сципионом. Совместно с коллегой он построил водопровод. Затем Валериан находился на посту куратора общественных зданий Рима. С 14 по 27 год он входил в состав жреческой коллегии арвальских братьев.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 10. c. 712.

Квинкции
Родившиеся в I веке до н. э.
Жрецы
Умершие в I веке